Termin PKG ima više značenja.

 CGMP-zavisna proteinska kinaza, enzim
 .pkg, fajl format